Лайонел Тейлор:

 Тейлор, Лайонел (род. 1935) — игрок в американский футбол.
 Тейлор, Лайонел (род. 1984) — самоанский футболист.